Ager puede referirse a:

Antigua Roma  
 Ager, cualquier tipo de tierra rural, tanto de cultivo como de pasto, sin incluir edificios ni villae. Parte del campo cultivada según la clasificación de espacios de época romana.
 Ager Romanus, territorio en torno a la ciudad de la Antigua Roma.
 "Tierra" o "campo" en latín. Puede ser tanto el ager publicus como el ager dominus.

Localidades 
 Ager, área no incorporada ubicada en el condado de Siskiyou de Caligornia, Estados Unidos.
 Ager, municipio de la provincia de Lérida, en España.

Otros 
 Ager (nombre), nombre masculino de origen vasco.
 Ager sanguinis, batalla también conocida como Campo de Sangre o de Sarmeda, entre el ejército del principado de Antioquía y el ejército del musulmán ortóquida al mando de Ilghazi el 28 de junio de 1119.
 Vizcondado de Ager, vizcondado creado en el s. XI en torno a la población de Ager, España.